album muzyczny Bassisters Orchestra
pseudonim Ernsta Stavro Blofelda, postaci książek i filmów o Jamesie Bondzie
pseudonim Nigela Uno, postaci serialu: Kryptonim: Klan na drzewie